

Patronyme 

 Pierre Perrault (1611-1680), écrivain et hydrologue français ;
 Claude Perrault (1613-1688), son frère, architecte et scientifique français ;
 Nicolas Perrault (1624-1662), son frère, théologien français ;
 Charles Perrault (1628-1703), son frère, écrivain français, auteur des Contes de ma mère l'Oye ;
Henri-Maurice Perrault (1828-1903), architecte montréalais ;
 Léon Perrault (1832-1908), peintre français ;
 Joseph-Stanislas Perrault (1846-1907), homme politique québécois ;
Maurice Perrault (1857-1909), architecte et homme politique montréalais, fils de Henri-Maurice Perrault ;
 Joseph-Édouard Perrault (1874-1948), homme politique québécois ;
 Joseph-Xavier Perrault (1836–1905) est un instituteur et un homme politique québécois ;
 Serge Perrault (1920-2014), danseur français ;
 Pierre Perrault (1927-1999), cinéaste québécois ;
 Gilles Perrault, nom de plume de Jacques Peyroles (1931-), journaliste et écrivain français ;
 Dominique Perrault (1953-), architecte français ;
 Pascal Perrault	(1959-), pharmacien et joueur de poker français ;
 Vincent Perrault (1965-), journaliste français ;
 Guillaume Perrault (1972-), journaliste français.
 Guillaume Perrault (c. 1200 - c. 1271, aussi Guillaume Peyraut, lat. Guillelmus Peraldus), théologien français
 Pierre Perrault (?-?), charpentier et charron, créateur des Ateliers Perrault Frères
 Charles-Hubert Perrault (1922-), homme d'affaires canadien
 David Perrault, (1976- ), cinéaste français.
Patronyme français
Homonymie de patronyme